Maria Cristina de Borbó i de Battenberg (en castellà: María Cristina de Borbón y Battenberg) (Palau Reial, Madrid, 12 de desembre de 1911 - Madrid, 23 de desembre de 1996), infanta d'Espanya, era la quarta filla dels reis Alfons XIII i Victòria Eugènia d'Espanya.

Biografia 
Nascuda al Palau Reial de Madrid el 12 de desembre de 1911, des del seu naixement va adquirir la dignititat d'infanta d'Espanya en ser filla del rei d'Espanya, Alfons XIII.

L'endemà de la proclamació de la Segona República Espanyola, el 15 d'abril de 1931, va partir a l'exili juntament amb la resta de la seva família que la va portar, primerament, a França i posteriorment a Roma. A la capital italiana va conèixer el seu espòs, Enrico Marone-Cinzano (1895-1968), vidu amb tres fills d'un primer matrimoni. Es casà amb ell el 10 de juny de 1940 i van tenir quatre filles: Vittoria (1941), Giovanna Paola (1943), Maria Theresa (1945), Ana Alessandra (1948). El seu marit, que descendia d'una família burgesa de la Llombardia dedicada a la indústria dels coneguts vermuts Cinzano, havia estat distingit pel rei Víctor Manuel III d'Itàlia amb el títol de comte Marone-Cinzano.

Des que es va casar va residir a Itàlia, Suïssa i a Espanya. Era Dama del Real Cuerpo Colegiado de Hijosdalgo de la Nobleza de Madrid, va ser presidenta de la Junta de Dames de l'Associació de Lluita contra el Càncer (1979-1983), associació que li va atorgar la medalla d'or l'any 1984. També va ser presidenta d'honor de la Fundació Gotze, institució dedicada a la cura i atenció de nens discapacitats. El 1993 va rebre el títol d'alcaldessa d'honor de Cabezón de la Sal (Cantàbria).

Va morir el 23 de desembre de 1996 a la residència de la comtessa de Barcelona a Madrid durant una estada a Espanya. El seu funeral es va celebrar al Palau Reial de Madrid, on va rebre honors d'infanta, i les seves despulles van ser enterrades al Panteó de la família Marone-Cinzano a Torí (Itàlia).

Ascendents

Descendència 
Fruit del seu matrimoni amb Enrico Marone-Cinzano van néixer quatre filles:
 Vittoria Eugenia Marone-Cinzano, nascuda el 1941.
 Giovanna Paola Marone-Cinzano, nascuda el 1943.
 Maria Theresa Marone-Cinzano, nascuda el 1945.
 Ana Alessandra Marone-Cinzano, nascuda el 1948.

Tractament i títols 
Al llarg de la seva vida, aquests van ser els tractaments i títols que va ostentar:
 Sa Altesa Reial l'infanta Maria Cristina d'Espanya (12 de desembre de 1911 - 10 de juny de 1940).
 Sa Altesa Reial l'infanta Maria Cristina, comtessa consort Marone-Cinzano (10 de juny de 1940 - 23 d'octubre de 1968).
 Sa Altesa Reial l'infanta Maria Cristina, comtessa vídua Marone-Cinzano (23 d'octubre de 1968 - 23 de desembre de 1996).

Distincions

Distincions honorífiques espanyoles 
  Dama del Reial Orde de les Dames Nobles de la Reina Maria Lluïsa.

Distincions honorífiques estrangeres 
  Dama del Sagrat Orde Militar Constantinià de Sant Jordi, gran creu (Casa de Borbó-Dues Sicílies).

Referències 

 Enrique González Fernández: Homenaje a la Infanta María Cristina

Infants d'Espanya
Dinastia borbònica
Morts a Madrid
Nobles madrilenys
Dames de l'Orde de les Dames Nobles de la Reina Maria Lluïsa
Polítics madrilenys